Luci Aliè (Alienus) fou un edil de la plebs el 454 aC
 Aule Al·liè o Aliè (Alienus) governador de Sicília.